Hesler ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Hesler (13. Jh.), deutscher Mönch
 Lexemuel Ray Hesler (1888–1977), US-amerikanischer Mykologe

Siehe auch:
 Häsler
 Heßler (Hessler)